Łukasz Masłowski (ur. 1991) – polski lekkoatleta, skoczek w dal
 Łukasz Masłowski (ur. 1981) – polski piłkarz